Humboldt steht für:

 Humboldt, Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Humboldt (Mondkrater), ein Mondkrater
 (4877) Humboldt, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Humboldt (Ballon), ein Ballon des Vereins zur Förderung der Luftschifffahrt, der 1893 für wissenschaftliche Luftfahrten genutzt wurde
 Humboldt (Kulturzeitschrift), eine Kulturzeitschrift des Goethe-Instituts
 Humboldt (Schiff), ein peruanisches Forschungsschiff
 Humboldt (Schiff, 1871), ein Dampfschiff des Baltischen Lloyds
 Humboldtgraben, Tal im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Humboldtstrom, auch Perustrom, eine kalte, salzarme, oberflächennahe Meeresströmung an der Westküste Südamerikas
 Humboldt-Klinikum, ein Krankenhaus in Berlin
 Humboldt-Universität zu Berlin, eine Universität in Berlin
 Maschinenbauanstalt Humboldt, ein ehemaliges deutsches Maschinenbau-Unternehmen mit Sitz in Köln-Kalk
 Pico Humboldt, Berg () in den venezolanischen Anden

Humboldt ist der Name folgender Orte:

 Köln-Humboldt/Gremberg, Stadtteil von Köln
 Humboldt (Santa Fe) in Santa Fe, Argentinien
 Humboldt (Saskatchewan) in Saskatchewan, Kanada
 Humboldt (Illinois) in Illinois, Vereinigte Staaten
 Humboldt (Iowa) in Iowa, Vereinigte Staaten
 Humboldt (Kansas) in Kansas, Vereinigte Staaten
 Humboldt (Minnesota), im Minnehaha County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Humboldt (Nebraska) in Nebraska, Vereinigte Staaten
 Humboldt (Nevada) in Nevada, Vereinigte Staaten
 Humboldt (South Dakota) in South Dakota, Vereinigte Staaten
 Humboldt (Tennessee) in Tennessee, Vereinigte Staaten
 Humboldt (Wisconsin), im Brown County
 Humboldt (Town, Brown County), Town(ship) im Brown County, Wisconsin

Siehe auch:

Humbold
Humblot (Begriffsklärung)